Hegedűs Ágnes (1929–1973) színésznő
 Hegedűs Ágnes (1949) tájfutó
 Hegedűs Ágnes (1967) úszó, edző
 Hegedűs Ágnes (1970) asztaliteniszező